L'autoroute 11 (Highway 11 en anglais) est une route nord—sud de la Saskatchewan au Canada qui rejoint les trois plus grandes villes de la province : Regina, Saskatoon et Prince Albert. Elle a une longueur totale d'environ . Elle porte également le nom de Louis Riel Trail, « chemin Louis Riel », en l'honneur de Louis Riel, chef métis au .

Notes et références 

Autoroute en Saskatchewan
Louis Riel